Особое мнение — термин в юриспруденции, обозначающий мнение члена коллегиального органа, не согласного полностью или частично с решением, принятым большинством данного органа.
 Особое мнение — термин в экономике.
 «Особое мнение» — сахалинский журнал.
 «Особое мнение» — передача радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVi.
 «Особое мнение» — ток-шоу Игоря Гмызы, выходившее на радиостанции «Радио России».
 «Особое мнение» — фантастический рассказ Филипа Дика.
 
 «Особое мнение» — рэп-группа, входящая в хип-хоп объединение «Trilogy Soldiers».

Примечания